Сулеймания:

 Сулеймания — город на востоке Иракского Курдистана.
 Сулеймания — международный аэропорт на востоке Ирака (Курдистан).
 Сулеймания — мухафаза на севере Ирака с преимущественно курдским населением.